Иво Штивичић (Решетари код Нове Градишке, 13. мај 1936 — Загреб, 15. октобар 2021) био је југословенски и хрватски сценариста.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1959. || Ујкин сан ТВ филм || /
|-
| 1959. || Свадба ТВ филм || /
|-
| 1959. || Балкон ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Вражији оток ТВ филм || /
|-
| 1960. || Улица без излаза ТВ филм || /
|-
| 1960. || Око божје ТВ филм || /
|-
| 1960. || Крокодил ТВ филм || /
|-
| 1961. || Трећи је дошао сам ТВ филм || /
|-
| 1961. || Гола цеста ТВ филм || /
|-
| 1962. || Сектор Д ТВ филм || /
|-
| 1963. || Двоструки обруч || /
|-
| 1963. || Уснули ратник ТВ филм || /
|-
| 1963. || Кандидат смрти ТВ филм || /
|-
| 1963. || Једна од оних година ТВ филм || /
|-
| 1965. || Апел ТВ филм || /
|-
| 1966. || Мокра кожа ТВ филм || /
|-
| 1966. || Спасавање части ТВ филм || /
|-
| 1966. || Седам сати и петнаест минута ТВ филм || /
|-
| 1966. || Прикупљање храбрости ТВ филм || /
|-
| 1966. || Миротворци ТВ филм || /
|-
| 1967. || Године ратне, године мирне ТВ филм || /
|-
| 1967. || Вријеме ракова ТВ филм || /
|-
| 1968. || Кокошари ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || /
|-
| 1972. || Пјетлов кљун ТВ филм || /
|-
| 1978. || Томо Бакран ТВ филм || /
|-
| 1978. || Кармине ТВ филм || /
|-
| 1978. || Истарска рапсодија ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Пушка у цик зоре ТВ филм || /
|-
| 1985. || Хорватов избор || /
|-
| 1985. || Брисани простор ТВ серија || /
|-
| 1986 1987. || Путовање у Вучјак ТВ серија || /
|-
| 1988. || Предвечерје пуно скепсе ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1991. || Париз - Истра Кратки филм || /
|-
| 1993. || Пјевајмо пјесме, говоримо баладе ТВ филм || /
|-
| 1993. || Роктање интелектуланих крмача или Еуропа данас ТВ филм || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1936.
Умрли 2021.
Југословенски сценаристи
Градишчанци (Нова Градишка)